Galecki est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Antoni Gałecki (1906-1958), joueur polonais de football
Johnny Galecki (né en 1975), acteur américain
Tadeusz Gałecki (1871-1937), homme politique socialiste polonais

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais